Il doppio del torneo di tennis ATP Firenze 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mark Dickson e Chip Hooper che hanno battuto in finale Bernard Mitton e Butch Walts 7-6, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 Bernard Mitton /  Butch Walts (finale)
 Francisco González /  Víctor Pecci (semifinali)

 Mark Dickson /  Chip Hooper (campioni)
 Álvaro Fillol /  Hans Gildemeister (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Firenze 1984